Дмитрий Романович Каулен (1926—1982) — советский учёный и педагог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1980). Директор НИИЭМ имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР (1979—1982).

Биография 
Родился 20 августа 1926 года в Москве. 

С 1948 по 1953 год обучался в Втором Московском государственном медицинском институте.

С 1953 по 1982 год на научно-исследовательской работе в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии АМН СССР имени Н. Ф. Гамалеи в должностях научного и старшего научного сотрудника, с 1967 по 
1979 год — заместитель директора этого НИИ по науке и одновременно с 1969 по 1979 год — заведующий лаборатории клеточного иммунитета. С 1979 по 1982 год — директор НИИЭМ имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР.

Научно-педагогическая деятельность 
Основная научно-педагогическая деятельность Д. Р. Каулена была связана с вопросами в области радиационной иммунологии и связанного с этим адоптивного иммунитета и его регуляции. Под руководством Д. Р. Каулена впервые в Советском Союзе был обнаружен фактор, продуцируемый тимусзависимыми лимфоцитами и обладающий свойством ингибировать стволовые клетки. С 1953 по 1961 год он обосновал  принципы серопрофилактики и серотерапии ботулизма, дифтерии и столбняка и с 1961 по 1967 год он сформулировал закономерности нарушений иммунитета в условиях радиационного поражения. Д. Р. Каулен являлся —  председателем Секции иммунологов Московского отделения Всесоюзного научного общества эпидемиологов и микробиологов.

В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Влияние рентгеновского облучения на антитоксический противодифтерийный иммунитет», в 1967 году защитил докторскую диссертацию по теме: «О пассивном и адоптивном иммунитете облученных животных», в 1974 году получил учёное звание профессор. В 1980 году он был избран член-корреспондентом АМН СССР. Под руководством Д. Р. Каулена было написано около ста тридцати научных работ, в том числе двух монографий. Д. Р. Каулен являлся редактором редакционного отдела «Иммунология» Большой медицинской энциклопедии.

Скончался 19 июля 1982 года в Москве.

Библиография 
Влияние рентгеновского облучения на антитоксический противодифтерийный иммунитет / Акад. мед. наук СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. почетного акад. Н. Ф. Гамалея. - Москва : [б. и.], 1956. - 11 с.
Пассивный и адоптивный иммунитет у облученных животных / АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. - Москва : [б. и.], 1967. - 24 с.
Трансплантационная болезнь / Отв. ред. акад. АМН СССР В.П. Казначеев. - Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1978. - 255 с.
Проблемы общей медицинской микробиологии : (Материалы науч. чтений им. В. Д. Тимакова) / [Под общ. ред. Д. Р. Каулена]. - Москва : [б. и.], 1979. - 34 с.
Методологические аспекты программно-целевого планирования научных исследований в области инфекционной патологии : [Сб. статей] / АМН СССР, НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи; Под общ. ред. Д. Р. Каулена. - М. : Б. и., 1981. - 126 с

Примечания

Литература 
 

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники РГМУ